EFA eller efa har flere betydninger:
 Europæiske Frie Alliance
 Elektrostatisk fluid accelerator
 Electronic Frontiers Australia - en australisk NGO
 Environmental Foundation for Africa - en afrikansk miljø NGO